Johovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Johovica, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Johovica, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
 Johovica, un village situé dans la municipalité de Berane.